angina Prinzmetala
 choroba niedokrwienna serca